Кадзуми Такада (; ) — японский футболист. Выступал в национальной сборной (1970—1975)

Клубная карьера 
В 1971 году Такада бросил , чтобы присоединиться к «Мицубиси Моторс». В первом же сезоне в составе клуба он стал обладателем Кубка Императора. В 1973 году он стал чемпионом страны и победителем финала Кубка Императора. В 1978 году в составе клуба выиграл все три главных титула в Японии: футбольную лигу, Кубок лиги и Кубок Императора. В 1979 году завершил карьеру. Всего в чемпионате провел 128 матчей и забил 25 голов, дважды был включен в символическую сборную лиги в 1972 и 1973 годах.

Карьера в сборной 
В декабре 1970 года, когда Такада был студентом университета Нихон, он был вызван в национальную сборную Японии на Азиатские игры. В этом турнире он дебютировал в матче против Камбоджи. После этого он играл в отборочных матчах к чемпионату мира 1974 года. Всего Такада провел 16 игр за сборную Японию, завершив выступления в 1975 году.

1 октября 2009 Такада умер от рака поджелудочной железы в Сугинами, Токио в возрасте 58 лет.

Статистика

В клубе

В сборной

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте National Football Teams
 Профиль на сайте Japan National Football Team Database

Футболисты Японии
Футбольные тренеры Японии
Игроки сборной Японии по футболу
Игроки ФК «Урава Ред Даймондс»